Герцог де Ночера () — испанский аристократический титул, созданный королем Филиппом IV 10 августа 1656 года для Франсиско Моура и Корте Реал и Мело, 3-го маркиза де Кастель-Родриго и 4-го графа де Лумиарес (ок. 1610—1675).

Герцогский титул был создан в Неаполитанском королевстве и имел оригинальное название «Duca di Nocera».

Титул был восстановлен королем Испании Альфонсо XIII в 1922 году для Альфонсо Фалько и Гандара, 16-го маркиза де Кастель-Родриго, 11-го барона де Бенифайо.

Первоначально герцогский титул происходил от названия города Ночера, провинция Салерно, регион Кампания (Италия).

Герцоги де Ночера

Источники 
 Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarios Españoles. Instituto «Salazar y Castro», C.S.I.C.

Ссылки 
 Duques de Nochera

Герцоги Испании
Герцоги Италии